Биток — кенийская фамилия. Известные носители:

 Биток, Бенджамин — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Биток, Виктор — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Биток, Джон — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Биток, Джулиус — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Биток, Клеофос — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Биток, Пол (род. 1970) — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Биток, Состенес — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Биток, Сэмми — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Биток, Эзекиль — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Биток, Элиджа — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Биток, Эмброус — кенийский бегун на длинные дистанции.

См. также 
 Биток в бильярде — шар, по которому наносится удар кием.